Бо́мер () — фамилия, известные носители:

 Бомер, Бренда (род. 1957) — канадская кёрлингистка.
 Бомер, Мэтт (род. 1977) — американский актёр, продюсер, режиссёр и певец.